Johannes Kunz ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kunz (Politiker) (1766–1835), deutscher Grundbesitzer und Politiker, MdL Nassau 
 Johannes Kunz (Amtshauptmann) (1884–1946), deutscher Amtshauptmann
 Johannes Kunz (Ingenieur) (* 1940), Schweizer Professor für Technische Mechanik und Kunststoffkonstruktion
 Johannes Kunz (Journalist) (* 1947), österreichischer Journalist, Publizist und Unternehmer
 Johannes Kunz (Polizist) (* 1957), Präsident des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz
 Johannes Schmid-Kunz (* 1964), Schweizer Volksmusiker, Tanzleiter und Kulturmanager